Beleg van Stralsund (1628)
 Beleg van Stralsund (1678)
 Beleg van Stralsund (1807)